Пылающая звезда

 Пылающая звезда — художественный фильм 1960 года, США.
 Пылающая звезда — одно из названий звезды AE Возничего.